Nikolaj Sokolov – calciatore sovietico
Nikolaj Sokolov – compositore russo
Nikolaj Sokolov – siepista sovietico